In der Liste schmalspuriger Lokomotiven von Henschel werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Dampf-, Dampfspeicher-, Diesel-, Benzin- und Elektrolokomotiven von Henschel & Sohn, den Henschel-Werken und Rheinstahl-Henschel mit einer Spurweite von weniger als 1435 mm aufgeführt:

Weblinks 
 Museal erhaltene Lokomotiven Henschel (Anzahl erhaltener Normalspur- und Schmalspur-Fahrzeuge: 812, Stand: 11. Mai 2018)

Einzelnachweise 

!
Henschel